L'appellation Région autonome du Soudan du Sud peut désigner :
 la Région autonome du Soudan du Sud (1972-1983). 
 la Région autonome du Soudan du Sud (2005-2011).